Spinnereibrücke steht für

 Spinnereibrücke (St. Gallen), Brücke in St. Gallen, Schweiz
 Spinnereibrücke über die Ihme in Hannover, ehemaliger Name der Glockseebrücke, siehe Leinertbrücke